Каскадия () может означать:

 Тихоокеанский Северо-Запад — географический регион на северо-западе США и юго-западе Канады.
  — биорегион.
  —  национальный парк.
 Каскадия — зона субдукции.
 Республика Каскадия — движение за независимость региона.

Населённые пункты 
 Каскадия (Орегон)
 Каскадия (Вашингтон)